Jundallah (Iran) - paramilitaire organisatie actief in Iran
 Jundallah (Pakistan) - paramilitaire organisatie actief in Pakistan